Сан-Мауро () может означать:

 Сан-Мауро-ди-Салине — коммуна в Италии, располагается в провинции Верона области Венеция
 Сан-Мауро-Кастельверде — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, в провинции Палермо
 Сан-Мауро-ла-Брука — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Салерно
 Сан-Мауро-Маркезато — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия, в провинции Кротоне
 Сан-Мауро-Пасколи — город в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, в провинции Форли-Чезена
 Сан-Мауро-Торинезе — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин
 Сан-Мауро-Чиленто — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Салерно
 Сан-Мауро-Форте — коммуна в Италии, расположена в регионе Базиликата, в провинции  Матера